Ghazipur może dotyczyć: 
 Ghazipur – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Ghazipur – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh